Viviana Bilotti (Buenos Aires, Argentina, 1972) es una ilustradora y profesora de pintura argentina.

Trayectoria
Estudio dibujo en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón donde se recibió de profesora en pintura.

Trabajó en varias editoriales realizando ilustraciones para diferentes libros, y además sus obras se usaron para ilustrar artículos de revistas y diarios.

Además enseña esa especialidad realizando talleres y seminarios, realiza un seminario para jóvenes con capacidades diferentes en un Centro de día. Y en el Colegio Fernando Fader (donde realizó su educación primaria) está a cargo del Taller de Grabado de Artesanías.

Bilotti fue galardonada con el Premio Legión del Libro otorgado por la Cámara Uruguaya del Libro.

Referencias

Ilustradores de Argentina
Profesoras de Argentina